Swath steht für:
 engl. Begriff für Schwad, Aufnahmestreifen eines Satelliten

SWATH steht für:
 Small Waterplane Area Twin Hull, Bauart eines Schiffsrumpfs

Siehe auch:
 SWAT

Abkürzung